Der Larne FC ist ein nordirischer Fußballverein aus Larne (County Antrim). Er spielt seit der Saison 2019/20 in der NIFL Premiership, der höchsten Spielklasse Nordirlands. Der 1889 gegründete Club trägt seine Heimspiele im Inver Park aus, der eine Kapazität von 2500 Plätzen hat.

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Larne Football Club

Einzelnachweise 

Nordirischer Fußballverein
Gegründet 1889